Le Châtelard puede referirse a:

 Le Châtelard, comuna del departamento de Saboya.

 Le Châtelard, comuna del cantón de Friburgo.